Sperone bezeichnet:

 eine italienische Gemeinde in der Provinz Avellino in der Region Kampanien, siehe Sperone (Kampanien)
 eine Festungsanlage der norditalienischen Hafenstadt Genua, siehe Forte Sperone

Sperone ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Sperone (1905–1975), italienischer Fußballspieler und -trainer